Ромейн Фавр (; родился 14 июля 1998 года в Аньер-сюр-Сен, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Лион», выступающий на правах аренды за «Лорьян».

Клубная карьера 
Фавр — воспитанник клубов «Расинг» и «Тур». В 2015 году для получения игровой практики Ромейн начал выступать за дублирующий состав последних. Летом 2017 года Ромейн перешёл в «Монако». В том же году он начал играть дублёров клуба. В поединке Кубка французской лиги против «Лорьяна» Фавр дебютировал за основной состав. 22 декабря в матче против «Генгама» он дебютировал за последний в Лиге 1.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Олимпик Лион»